Групповая гонка на Национальном чемпионате Нидерландов по шоссейному велоспорту проводиться ежегодно с целью выявления лучшего велогонщика Нидерландов в данной дисциплине у мужчин и женщин. Первая гонка состоялась в 1888 году среди мужчин. Сегодня соревнование организует и проводит Top Sports Group под контролем Королевского велоспортивного союза Нидерландов. За победу в дисциплинах присуждается майка в цветах национального флага (на илл.).

Рекорд побед среди мужчин принадлежит Йоринусу ван дер Вилу, среди женщин — Кети ван Остен-Хаге.

Многократные победители

Мужчины

Женщины

Призёры

Мужчины

До 1927 года гонка была доступна для всех желающих, после — только для профессиональных гонщиков.

Молодёжь (U-23)

Женщины

См. также 
 Чемпионат Нидерландов по шоссейному велоспорту — Индивидуальная гонка

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Нидерландов на  сайте KNWU 
 Чемпионат Нидерландов: ГГ (мужчины) на Cycling Quotient

Чемпионат Нидерландов по шоссейному велоспорту